Miejscowości w USA:
 Rockbridge – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Rockbridge – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Rockbridge – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Rockbridge (ang. Rockbridge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Rockbridge (ang. Rockbridge Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rockbridge (ang. Rockbridge County) – w stanie Wirginia